Les histoires courtes de Boule et Bill sont un ensemble de récits d'aventures de Boule et Bill publiées et 1960 et 1981, sous les titres de Poisson vole, Billégiature, Père et mer, 10 ans après, Bill chante le printemps et Boule et Bill en vacances.

Poisson vole 
Poisson vole est une histoire de la série Boule et Bill de Jean Roba. Elle a été publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1960).

Synopsis

Publication

Billégiature 
Billégiature est une histoire de la série Boule et Bill publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1967).

Synopsis

Publication

Père et mer 
Père et mer est une histoire de la série Boule et Bill publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1968).

Synopsis

Publication

10 ans après 
10 ans après est une histoire de la série Boule et Bill publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1970).

Synopsis

Publication

Bill chante le printemps 
Bill chante le printemps est une histoire de la série Boule et Bill publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1973).

Synopsis

Publication

Boule et Bill en vacances 
Boule et Bill en vacances est une histoire de la série Boule et Bill publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1981).

Synopsis

Publication

Notes et références 

 
Boule et Bill